La gavotte est :
 une danse ancienne et une danse de salon (voir aussi la gavotte de Vestris) ;
 en musique, un air de danse à deux temps, qui est composé de deux reprises et dont le mouvement est quelquefois vif et gai, quelquefois tendre et lent ;
 une famille de danses bretonnes ;
 une marque de crêpe dentelle désignant, par antonomase toutes les crêpes dentelles (crêpe bretonne croustillante et roulée sur elle-même).

Notes et références